Eerste divisie (mannenhandbal) 2020/21
 Eerste divisie (vrouwenhandbal) 2020/21